Mazières est le nom de différentes communes et de différentes familles en France.

Toponyme

Communes de  
 Mazières, commune du département de la Charente
 Mazières-de-Touraine, commune du département d'Indre-et-Loire
 Mazières-en-Gâtine, commune du département des Deux-Sèvres
 Mazières-en-Mauges, commune du département de Maine-et-Loire
 Mazières-Naresse, commune du département de Lot-et-Garonne
 Mazières-sur-Béronne, commune du département des Deux-Sèvres
 la Mazière-aux-Bons-Hommes, commune du département de la Creuse
 Chapelle de Mazières dans le département de l'Ain.

Anciennes communes de France 
 Mazières, ancienne commune du Lot, aujourd'hui intégrée à Montcabrier
 Mazières, ancienne commune de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Mazières-Naresse
 Les Mazières, ancienne commune rattachée à Lunac, dans l'Aveyron

Patronyme 
 Bernard Mazières (1950-2010), journaliste français
 Christian de La Mazière (1922-2006), journaliste français
 Pierre Mazière (1847-1928), homme politique français
 François de Mazières (1960), homme politique français
 Famille Jacobet de Mazières (Languedoc), famille française éteinte en 1880 en filiation masculine. Louis Félix Jacobet de Mazières (1810-1880) eut deux filles : l'aînée épousa un chef d'escadron de hussards nommé Lafont qui a relevé le nom de Mazières, d'où le patronyme Lafont (ou Laffon ? ou Lafon ?) de Mazières
 Famille de Mazières de Chambon (Berry), famille de la noblesse française subsistante selon Arnaud Clément auteur de l'ouvrage en ligne La noblesse française

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme